En diverses llengües polinèsies, significa «lloc d'ocells». Existeixen a la Polinèsia moltes illes deshabitades anomenades informalment «illa d'ocells». En concret Manuae pot ser:
 Manuae (Cook), o illa Hervey, és un atol de les illes Cook meridionals.
 Manuae (Societat), o illa Scilly, és un atol de les illes de la Societat, al grup de Sotavent.